Wüstenau ist geographischer Name und Bestandteil von solchen:

 Burgstall Wüstenau, Burgstall bei Wüstenau, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wüstenau (Hahnbach), Einöde in der Teilgemarkung Iber von Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Wüstenaumühle, Weiler in der Teilgemarkung Süß von Markt Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Wüstenau (Kreßberg), Weiler im Ortsteil Mariäkappel der Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Wüstenau, deutscher Name des Ortsteils Lokve (Nova Gorica) der Stadt Nova Gorica (deutsch Neu-Görz) in der Region Primorska (deutsch Küstenland), Slowenien